Уичочи има више значења:

 Уичочи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уичочи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уичочи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Уичочи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику